Вале́рий Евге́ньевич Вахо́вский (; ) — украинский киберспортсмен, известен как «b1t». Один из лучших молодых игроков мира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В 2021 году Валерий Ваховский с составом Natus Vincere достигли важного успеха — выиграли Intel Grand Slam, выиграв за игровой сезон 4 турнира от организации ESL (включая Intel Extreme Masters) и DreamHack. Вместе с Валерием NAVI вышли с первого места Региональных отборочных к PGL Major 2021. Выиграли IEM Cologne, DreamHack Masters Spring и ESL Pro League Season XIV. 7 ноября 2021 Валерий выиграл свой первый и единственный Major PGL Major Stockholm 2021.

Карьера 
Карьера игрока начиналась в 2018 году, первым серьёзным достижением b1t`а стала победа в открытой квалификации CIS Minor Championship — Berlin 2019 с командой NOTBAD. Затем Валерий принял участие в проекте NAVI Esports Camp: он демонстрировал отличную игру и одним из первых получил приглашение в молодёжный состав NAVI Junior. После чего, в январе 2021 года, получил возможность играть за первую команду, заменяя на некоторых картах Егора «flamie» Васильева. В апреле этого же года подписал полноценный контракт с Natus Vincere, заменив в команде Егора.

NAVI Junior 
В составе NAVI Junior, Валерий раскрывает свой потенциал и становится одним из лучших игроков команды.

Natus Vincere 
В начале 2021 года b1t стал шестым игроком команды Natus Vincere по CS:GO (заменял flamie на карте Inferno).

В период с 19 по 24 января, Валера выиграл с командой BLAST Premier Global Final 2020 с призовым фондом .

В апреле 2021 года, Валерий стал основным игроком команды, и демонстрировал неплохую игру в Counter-Strike: Global Offensive.

7 мая 2021 года Natus Vincere заняли 1-е место на DreamHack Masters Spring 2021 с призовым фондом .

4 июня 2021 года одержали победу в турнире StarLadder CIS RMR 2021.

18 июня 2021 года, Валерий с командой выиграли IEM Cologne 2021. Один из самых крупных турниров.

12 сентября заняли 1-е место на ESL Pro League Season 14, с призовыми в , обыграв в финале Team Vitality.

7 ноября 2021 года победили на чемпионате мира по Counter-Strike: Global Offensive, выиграв G2 Esports в финале PGL Major Stockholm 2021.

В 2022 году занял шестнадцатое место в списке лучших игроков года по версии портала HLTV.

Примечания 

Киберспортсмены по алфавиту
Киберспортсмены Украины
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Natus Vincere